Іва́н Степа́нович Круп'я́к ( 2 серпня 1948, с. Чортория нині Миролюбівка) — український астролог, ведучий, педагог.

Життєпис 
Іван Круп'як народився 1948 року в Чорториї (нині Миролюбівка) Тернопільського району.

Закінчив педагогічне училище (нині гуманітарно-педагогічний коледж) у Чорткові 1969 року.

Працював заступником директора Тернопільського ПТУ № 1 (1973—1998).

Навчався (1988—1990) в астрологічних школах у містах Київ, Ленінград (нині Санкт-Петербург), Москва (обидва — нині РФ), Московський міжнародний астрологічній академії.

Один із перших членів Народного Руху України, брав участь у створенні організації Демократичної партії України в Тернополі. Діяльний у товаристві «Просвіта».

Від 1997 — автор та ведучий програми «Про нас» на телеканалі TV-4.

Доробок 
Статті Івана Круп'яка опобліковані у ЗМІ Латвії, Польщі, Росії, Словаччини, США, Чехії.

Книги 
 «Сни і сновидіння» (1998)
 «Психологічні нариси» (1990)
 «Древньоастрологічні знаки Зодіака» (1991)
 «Короткі нариси про село Миролюбівка» (2016).

Примітки

Джерела 
 Фроленков В. Круп'як Іван Степанович // 
Астрологи
Ведучі
Педагоги
Уродженці Тернопільського району
Випускники Чортківського педагогічного училища
Ведучі TV-4